Улица Батурина — название улиц в ряде городов России. Названы в честь разных людей.

Названы в честь Павла Степановича Батурина (1889—1919) — российского революционера, большевика. Члена РКП(б) с 1918 года. Комиссара 25-й Чапаевской стрелковой дивизии.

Россия 
 Улица Батурина — улица в городе Владимир.
 Улица Батурина — улица в городе Иваново.
 Улица Батурина — улица в городе Красноярск.
 Улица Батурина — улица в городе Симферополь.
 Улица Батурина — улица в городе Уральск.
 Улица Батурина — улица в городе Ялта (Ливадия)

Белоруссия 
 Улица Батурина — улица в городе Борисов.

Названа в честь Героя Советского Союза Александра Герасимовича Батурина (1915—1985)
 Улица Батурина — улица в городе Алма-Ата, Казахстан.

Названа в честь Героя Советского Союза Николая Павловича Батурина (1915—1985)
 Улица Батурина — улица в городе Донецк.

Названа в честь героя Гражданской войны, начальника штаба 50-й Таманской дивизии Григория Николаевича Батурина (1880—1925).
 Улица Батурина — улица в городе Ростов-на-Дону.

Названа в честь купца Ульяна Прохоровича Батурина (1791—1871), казанского домовладельца.
 Улица Батурина — улица в городе Казань.

Украина 
 Улица Батурина — улица в городе Николаев. Ныне — улица Олеся Бердника